Episode — третий студийный альбом армянского рок-музыканта Гора Мхитаряна. Альбом полностью записан в США, и был выпущен 14 декабря 2004 года.

Награды 
 2005 Armenian Music Awards — Лучший фолк-рок альбом («Episode»)

Список композиций 
 «Shogher Jan» — 2:35
 «Tsurt vagon 1993» — 3:10
 «Mek yerg» — 3:47
 «Vorteghits vortegh» — 3:57
 «Keghtot btser (Stigma)» — 3:15
 «90 or» — 2:52
 «Harsanekan nver» — 4:12
 «Ansahman» — 4:34
 «Yes u im hayreniqe» — 4:17
 «Bant» — 4:16
 «Hivandutyun» — 9:23

Ссылки 
 GorMusic
 Yahoo! Music
  Allmusic

Альбомы фолк-рока
Рок-альбомы Армении